Такмичење у трчању на 400 метара препоне у женској конкуренцији на 11. Европском првенству у атлетици за млађе сениоре 2017. у Бидгошћу одржано је 14., 15. и 16. јула 2017. на стадиону Жђислав Кшишковјак.

Титулу освојену у Талину 2015, није бранила Елисе Малмберг из Шведске.

Земље учеснице 
Учествовало је 30 такмичарки из 20 земаља.

  (2)
  (1)
  (1)
  (3)
  (1)
  (1)
  (2)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (2)
  (2)
  (2)
  (1)
  (2)
  (1)

Освајачи медаља

Квалификациона норма 
Требало је да квалификациону норму такмичари остваре  у периоду од 1. јануара 2016. до 4. јула 2017. године.

Сатница

Рекорди

Најбољи европски резултати у 2017. години 
Десет најбољих атлетичарки у трци на 400 метара 2017. године до почетка првенства (12. јул 2017), имале су следећи пласман на европској ранг листи.

Такмичарке чија су имена подебљана учествовале су на ЕП.

Резултати

Квалификације 

Квалификације су одржане 14. јула. Такмичарке су биле подељене у 4 групе. У полуфинале су се пласирале прве 3 из сваке групе (КВ) и 4 на основу резултата (кв).,,,
Старт: група 1 у 12:30, група 2 у 12:37, група 3 у 12:44 и група 4 у 12:51.

{| class="wikitable sortable" style="text-align:center"
|- 
! Место !! Групе !! Стаза !! Атлетичарка !! Земља !!  !! style="border-right:double" |  !! Резултат !! Белешка
|- style="background:#cfc;"
| 1. || 4 || 3 || style="text-align:left" | Џеки Бауман || style="text-align:left" |  || 55,72 || style="border-right:double" | 55,72 || 56,96 || КВ
|- style="background:#cfc;"
| 2. || 1 || 6 || style="text-align:left" | Марго Ван Пуивелде || style="text-align:left" |  || 57,05 || style="border-right:double" | 57,05 || 57,27 || КВ
|- style="background:#cfc;"
| 3. || 1 || 4 || style="text-align:left" | Арна Стефанија Гудмундсдотир || style="text-align:left" |  || 56,08 || style="border-right:double" | 56,59 || 57,45 || КВ
|- style="background:#cfc;" 
| 4. || 3 || 3 || style="text-align:left" | Ајомиде Фолорунсо || style="text-align:left" |  || 55,50 || style="border-right:double" | 56,73 || 57,48 || КВ
|- style="background:#cfc;"
| 5. || 4 || 5 || style="text-align:left" | Нена Де Конинк || style="text-align:left" |  || 56,27 || style="border-right:double" | 57,62 || 57,78 || КВ
|- style="background:#cfc;"
| 6. || 4 || 7 || style="text-align:left" | Јохана Холмен Свенсон || style="text-align:left" |  || 58,74 || style="border-right:double" | 58,74 || 57,86 || КВ, 
|- style="background:#cfc;" 
| 7. || 2 || 7 || style="text-align:left" | Ребека Сартори || style="text-align:left" |  || 58,11 || style="border-right:double" | 58,11 || 58,12 || КВ 
|- style="background:#cfc;"
| 8. || 3 || 9 || style="text-align:left" | Александра Гаворска || style="text-align:left" |  || 56,87 || style="border-right:double" | 56,87 || 58,20 || КВ
|- style="background:#cfc;"
| 9. || 2 || 9 || style="text-align:left" | Џесика Тарнер || style="text-align:left" |  || 56,68 || style="border-right:double" | 56,68 || 58,54 || КВ
|- style="background:#dfd;"
| 10. || 4 || 4 || style="text-align:left" | Анаис Сејлер || style="text-align:left" |  || 57,63 || style="border-right:double" | 57,63 || 58,59 || кв
|- style="background:#cfc;"
| 11. || 1 || 2 || style="text-align:left" | Валентина Кавалери || style="text-align:left" |  || 58,17 || style="border-right:double" | 58,33 || 58,73 || КВ
|- style="background:#cfc;"
| 12. || 3 || 6 || style="text-align:left" | Џули Хоунсиноу || style="text-align:left" |  || 58,18 || style="border-right:double" | 58,18 || 58,78 || КВ
|- style="background:#cfc;"
| 13. || 2 || 8 || style="text-align:left" | Ана Сјоукје Рунија || style="text-align:left" |  || 57,03 || style="border-right:double" | 57,03 || 58,80 || КВ''
|- style="background:#dfd;"
| 14. || 3 || 2 || style="text-align:left" | Евелиина Матанен || style="text-align:left" |  || 58,60 || style="border-right:double" | 58,97 || 58,85 || кв, 
|- style="background:#dfd;"
| 15. || 3 || 8 || style="text-align:left" | Хана Палмквист || style="text-align:left" |  || 58,34 || style="border-right:double" | 58,34 || 58,98 || кв|- style="background:#dfd;"
| 16. || 4 || 8 || style="text-align:left" | Јустина Сагањак || style="text-align:left" |  || 58,09 || style="border-right:double" | 58,46 || 59,66 || кв|-
| 17. || 2 || 5 || style="text-align:left" | Ема Коистинен || style="text-align:left" |  || 58,34 || style="border-right:double" | 58,34 || 59,77 ||
|-
| 18. || 1 || 8 || style="text-align:left" | Лис Росе || style="text-align:left" |  || 59,87 || style="border-right:double" | 59,87 || 59,99 ||
|-
| 19. || 2 || 6 || style="text-align:left" | Јулија Прапротник || style="text-align:left" |  || 59,30 || style="border-right:double" | 59,30 || 1:00,07 ||
|-
| 20. || 4 || 2 || style="text-align:left" | Валентина Јурић || style="text-align:left" |  || 59,39 || style="border-right:double" | 59,39 || 1:00,09 ||
|-
| 21. || 2 || 4 || style="text-align:left" | Емили Росе Норум || style="text-align:left" |  || 58,70 || style="border-right:double" | 58,76 || 1:00,16 ||
|-
| 22. || 4 || 6 || style="text-align:left" | Михаела Бицианова || style="text-align:left" |  || 59,65 || style="border-right:double" | 59,65 || 1:00,38 ||
|-
| 23. || 3 || 7 || style="text-align:left" | Нора Колерод Волд || style="text-align:left" |  || 60,02 || style="border-right:double" | 60,02 || 1:00,46 ||
|-
| 24. || 3 || 5 || style="text-align:left" | Јелена Грујић || style="text-align:left" |  || 59,70 || style="border-right:double" | 60,60 || 1:00,86 ||
|-
| 25. || 1 || 5 || style="text-align:left" | Дрита Ислами || style="text-align:left" |  || 59,33 || style="border-right:double" | 59,33 || 1:01,22 ||
|-
| 26. || 1 || 3 || style="text-align:left" | Соња Насаре || style="text-align:left" |  || 58,75 || style="border-right:double" | 58,75 || 1:01,37 ||
|-
| 27. || 2 || 3 || style="text-align:left" | Бушра Јилдирим || style="text-align:left" |  || 59,45 || style="border-right:double" | 59,92 || 1:02,06 ||
|-
| 28. || 2 || 2 || style="text-align:left" | Ида Шимунчић || style="text-align:left" |  || 60,72 || style="border-right:double" | 60,72 || 1:02,46 ||
|-
|  || 3 || 4 || style="text-align:left" | Данијела Ледецка || style="text-align:left" |  || 58,91 || style="border-right:double" | 59,06 ||  || 
|-
|  || 1 || 7 || style="text-align:left" | Ханеке Остервегел || style="text-align:left" |  || 58,07 || style="border-right:double" | 58,07 ||  ||
|}

 Полуфинале 
Полуфинале се одржало 15. јула 2017. године. У полуфиналу су учествовале 16 такмичарке, подељене у 2 групе. У финале су се пласирале по 3 првопласиране из група (КВ) и две на основу постигнутог резултата (кв''').,,
Старт: група 1 у 15:48 и група 2 у 15:56

Финале 
Финале је одржано 16. јула 2017. године у 15:57.,

Референце

Спољашње везе 
Комплетни резултати 2017. (стране 146 - 150)

Европско првенство у атлетици за млађе сениоре 2017.
Трка на 400 метара са препонама на Европском првенству у атлетици за млађе сениоре